Ruggero de Tassis, décédé en 1515, fut un haut fonctionnaire à la Cour de Frédéric III.

Biographie 
Ruggero de Tassis est le frère de François de Taxis, de Jeannetto de Tassis et de Pietro Tasso. Il fut nommé en 1443 conseiller d'État à la cour de Frédéric III et en 1452, il devint grand veneur de l'Empereur. Vers 1460, Ruggero de Taxis introduisit l'usage des postes en Tyrol.

En 1505, une convention postale fut signée entre le duc Philippe III de Bourgogne et la famille Tassis.

En 1512, l'empereur Maximilien I satisfait du service postal assuré par la famille Tassis, anoblit la famille qui s'appellera désormais Taxis et contrôle la totalité de la poste européenne à l'exception notable de la France, ce qui n'a rien d'étonnant puisque Charles Quint, qui a hérité du Saint-Empire et de la couronne d'Espagne, est en guerre avec le roi de France, François .

Union et descendance 
Ruggero de Tassis se marie avec Alegria de Albricio avec qui il a eu 4 fils :
 Maphe de Taxis (†1535), qui se maria avec Caterina Henriquez de Fletres, eût 2 filles. Sa lignée disparaît avec lui.
 Jean Baptiste de Taxis, successeur de François de Taxis. Sa lignée donnera la maison Thurn und Taxis.
 David de Taxis (†1538), maître général des postes pour les correspondances entre Vienne et Bruxelles, il est relevé de ses fonctions à cause de ses origines vénitiennes pendant la cinquième guerre d'Italie (1515-1516), il est remplacé par son oncle François de Taxis. Il épousa Magdeleine de Albricio. De sa lignée se succèderont les maîtres généraux des postes de Venise.
 Simon de Taxis, quatrième fils, chambellan du roi Philippe Ier de Castille. Il épousa Magdeleine de Renhauser et devint le fondateur du rameau du marquisat de Paul qui s'éteindra en 1797.

Arbre généalogique

Notes et références 

Décès en 1515
Famille Taxis
Date de naissance non renseignée (XVe siècle)